SAQ steht als Kürzel für:

 Längstwellensender Grimeton, bei Varberg in Schweden (Rufzeichen)
 Short answer questions, eine Prüfungsart
 Speed, Agility and Quickness
 Stufen der Angebotsqualität (Level of Service), Bewertungsskala der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, siehe Verkehrsqualität
 Summe der Abweichungsquadrate, eine Größe in der Statistik, siehe auch Methode der kleinsten Quadrate #Minimierung der Summe der Fehlerquadrate
 Swiss Association for Quality, Schweizer Verband für Managementsysteme

Abkürzung